

Gwatemala 
 San Marcos – miasto w departamencie San Marcos
 San Marcos – departament południowo-zachodniej części Gwatemali
 San Marcos La Laguna – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá

Meksyk 
 San Marcos – miasto i siedziba gminy w stanie Guerrero
 San Marcos – miasto i siedziba gminy w stanie Jalisco

Stany Zjednoczone 
 San Marcos – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 San Marcos – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hays

Inne kraje 
 San Marcos – miasto w Kolumbii
 San Marcos – miasto Nikaragui
 San Marcos – miasto w Salwadorze
 San Marcos – miasto w Peru, w prowincji San Marcos